Érico VII da Suécia (r. 1066–1067) — rei
Érico da Pomerânia — rei da Dinamarca como Érico VII , Noruega como Érico III  e da Suécia como Érico XIII 

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes]